Termin  ima više značenja.

 Enoil-KoA hidrataza, enzim
 Epihlorohidrin, epoksid